NPS steht als Abkürzung für:

 Narzisstische Persönlichkeitsstörung
 National Park Service, eine US-Bundesbehörde
 Nationale Partij Suriname, politische Partei in Suriname
 Naval Postgraduate School, Marine-Universität in Monterey, Kalifornien
 Nederlandse Programma Stichting, öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt, siehe NTR (Niederlande)
 Net Promoter Score, Index zur Ermittlung der Kundenzufriedenheit
 Neue psychoaktive Substanzen, Designerdrogen
 Northamptonshire Productive Society Ltd., den Schuhhersteller von Solovair und Dr. Martens

Abkürzung